Az 1989-es UEFA-szuperkupa a 14. európai szuperkupa-döntő volt. A döntőt az 1988–1989-es bajnokcsapatok Európa-kupája-győztes olasz AC Milan és az 1988–1989-es kupagyőztesek Európa-kupája-győztes spanyol FC Barcelona játszotta.

A szuperkupát az AC Milan nyerte 2–1-es összesítéssel. Ez volt a Milan első szuperkupa-győzelme.

Eredmények

Első mérkőzés

Második mérkőzés

A szuperkupát az AC Milan nyerte 2–1-es összesítéssel.

Források
 
 

1989
Uefaszuperkupa
Az FC Barcelona mérkőzései